Boole-algebra (struktúra): kétműveletes algebrai struktúra
 Boole-algebra (informatika): informatikai értelemben olyan mennyiségek közötti összefüggések törvényszerűségeit vizsgálja, amelyek csak két értéket vehetnek fel